Кенгуровые  — семейство сумчатых млекопитающих. Это второе по численности семейство сумчатых (после американских опоссумов) включает травоядных животных, приспособленных к передвижению скачками.

К нему относятся животные среднего и крупного размера: валлаби, валлару и кенгуру. Взрослые животные имеют длину тела от 30 до 160 см; весят от 0,5 до 90 кг. Голова относительно невелика, уши большие. У всех родов, за исключением древесных кенгуру (Dendrolagus) и филандеров (Thylogale), задние лапы заметно крупнее и сильнее передних. Передние лапы небольших размеров и имеют по 5 пальцев; задние — по 4 (большой палец обычно атрофирован). Как и у остальных двурезцовых сумчатых, II и III пальцы на задних ногах кенгуру срастаются. Конечности стопоходящие. Большинство видов передвигается прыжками на задних ногах. Длина прыжка достигает 10—12 м; при этом кенгуру развивают скорость до 40 — 50 км/ч, правда, на непродолжительное время. Важную роль при прыжке кенгуру играют эластичные ахилловы сухожилия, которые во время прыжка бега действуют как пружины. Хвост у кенгуру обычно длинный, толстый у основания, не хватательный. Во время прыжка он служит балансиром, а в спокойном состоянии используется как дополнительная опора. Кенгуру обычно держатся «стоя», опираясь на задние лапы и хвост. Любопытно, что кенгуру не умеют двигаться задом наперёд (именно поэтому кенгуру и эму, также не умеющий пятиться, попали на герб Австралии: «Австралия всегда идет только вперед!»).

Волосяной покров у кенгуру обычно короткий и мягкий, окраска от чёрной, серой и бурой до рыжей и жёлтой. На спине и крестце могут быть полосы. Зубы приспособлены к питанию растительной пищей — широкие резцы, маленькие клыки и диастема перед крупными предкоренными зубами; зубов 32—34. Широкие коренные зубы прорезаются попарно и меняются по мере того, как очередная пара изнашивается. У большинства кенгуру 4 пары коренных зубов, и, когда последняя пара стирается, животное начинает голодать. Желудок сложный, разделён на отсеки, где происходит сбраживание растительной клетчатки под влиянием бактерий. Некоторые виды отрыгивают пищу в ротовую полость для повторного пережевывания. Хорошо развитая выводковая сумка открывается вперед. Из 4 сосков у самок обычно функционируют только два.

Водятся кенгуру в Австралии, в Тасмании, на Новой Гвинее и на архипелаге Бисмарка. Завезены в Новую Зеландию. Большинство видов — наземные, обитают на равнинах, поросших густой высокой травой и кустарником. Древесные кенгуру приспособились к лазанью по деревьям; горные валлаби (Petrogale) обитают в скалистых местах. Кенгуру — преимущественно ночные и сумеречные животные; день проводят в травяных гнездах или в неглубоких норах. Держатся обычно небольшими группами, состоящими из самца и нескольких самок с их подрастающими детенышами.

Размножаются кенгуру раз в году; определённого сезона размножения у них нет. Беременность короткая — 27—40 дней. Рождаются 1—2 детёныша; у Macropus rufus — до 3. У исполинских кенгуру длина тела новорожденного около 25 мм — это самый мелкий детёныш среди млекопитающих по сравнению со взрослым животным. Самка вынашивает потомство в сумке 6—8 месяцев. У многих кенгуру происходит задержка в имплантации эмбриона. Новое спаривание происходит через 1—2 дня после рождения детёныша (у болотного валлаби — за день до рождения детёныша). После этого эмбрион остаётся в состоянии диапаузы до тех пор, пока предыдущий детёныш не вырастет или не погибнет. С этого момента эмбрион начинает развиваться. При благоприятных условиях новый детёныш рождается, как только старший окончательно покидает сумку. Продолжительность жизни крупных кенгуру превышает 12 лет.

Численность кенгуру различается в зависимости от вида. Многие виды интенсивно истребляются, некоторые вымерли; на них охотятся ради меха, а также мяса. При большой численности кенгуру могут приносить вред пастбищам; некоторые виды уничтожают сельскохозяйственные культуры. Кенгуру отлавливают для зоопарков, где они легко приручаются и хорошо размножаются; некоторые виды разводят на фермах.

Классификация 
Названия приведены в соответствии с энциклопедией.
 Подсемейство Sthenurinae
 Род 
 , или полосатый валлаби-заяц
 † Род Simosthenurus
 † Simosthenurus maddocki
 † Simosthenurus occidentalis
 † Simosthenurus antiquus
 † Simosthenurus baileyi
 † Simosthenurus brachyselenis
 † Simosthenurus eurykaphus
 † Simosthenurus pales
 † Simosthenurus tirarensis
 † Simosthenurus orientalis
 Подсемейство Macropodinae
 Род 
 
 , или серый исполинский кенгуру
 Род  — традиционно рассматривается как подрод в составе Macropus
 
 
 , или филандер Евгении, кенгуру-дама тамнар
 † 
 
 , или белогрудый филандер
 
 
 Род  — традиционно рассматривается как подрод в составе Macropus
 , или кенгуру-антилопа
 , или кенгуру Бернарда
 , или горный кенгуру, обыкновенный валлару
 , или большой рыжий кенгуру, рыжий исполинский кенгуру
 Род 
 
 † 
 † 
 , или скалистые кенгуру
 
 , или короткоухий кенгуру
 
 
 
 , или кенгуру Годмана
 
 
 
 
 , или кистехвостый каменный кенгуру, щёткохвостый каменный валлаби
 
 
 , или кенгуру Ротшильда
 
 
 , или кольцехвостый кенгуру, желтоногий кенгуру
 Род 
 , или краснобрюхий филандер
 
 
 
  — иногда рассматривается как подвид T. browni
 
 
 Род 
 , или квокка
 Род 
 Короткокоготный кенгуру (Onychogalea frenata, syn. Onychogalea fraenata)
 † , или луннокоготный кенгуру
 
 Род 
 † 
 
 , или пучкохвостый кенгуру
 † 
 Род 
 
 , или кенгуру Лумхольтца
 
 
 , или кенгуру Матши
 
 
 
 
 
 Род 
 , или кенгуру Гудинафа
 
 
 
 Род 
 
 
 † Род 
 † 
 † Род 
 † 
 † Род 
 † 
 † 
 † 
 † Род

См. также 
Гибриды кенгуровых

Примечания 

 
Семейства млекопитающих